(1905-1977), réalisateur français. 
 Margot Capelier, née Margot Leibowitch (1910-2007), directrice de casting et productrice française.
 Michel Capelier  (1945-), pianiste, professeur de musique à l’université, chef d'orchestre et compositeur français.